Kádár György (1912–2002) festő
Kádár György (1942) fizikus